Giuseppe Crivelli - canottiere e bobbista italiano
 Giuseppe Crivelli - religioso svizzero
 Giuseppe Crivelli (XVIII secolo) - artista italiano
 Giuseppe Balsamo Crivelli - naturalista, geologo e zoologo italiano
 Giuseppe Crivelli Serbelloni - politico e nobile italiano